Tinajas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Tinajas, Mexiko, ort, Veracruz, Atzalan,

Spanien 

 Tinajas, Spanien, ort, Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Tinajas (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar